Anders Sandøe Ørsted kan henvise til flere personer:

 A.S. Ørsted (1778-1860) – dansk retslærd, embedsmand og statsminister.
 A.S. Ørsted (botaniker) (1816-1872) – dansk botaniker, brodersøn af den ovennævnte.